Арчболд () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
  (1848—1916) — американский предприниматель, президент Standard Oil Company of New Jersey (1911—1916).
 Арчболд, Ричард (1907—1976) — американский зоолог и филантроп, внук Джона Дастина Арчболда.
  (ум. после 1488) — ирландский чиновник и юрист, генеральный прокурор Ирландии (1478—1480).
 Арчболд, Шейн (род. 1989) — новозеландский велогонщик, чемпион Игр Содружества 2014 года.

Топоним 
  — деревня в округе Фултон штата Огайо (США).

См. также 
 
Арчибалд